Theia, starořecky Θεία, též Thea je v řecké mytologii titánka, matka Hélia, Seléné a Éóji.

Theia také může znamenat:

 Theia (protoplaneta) – hypotetická planeta z které vznikl Měsíc
 Telescope for Habitable Exoplanets and Interstellar/Intergalactic Astronomy (THEIA) – plánovaný teleskop NASA

Související články 

 Thea (rozcestník)